Seznam armad z zaporedno številko 29.

Seznam 
 29. armada (Japonski imperij)
 29. armada (ZSSR)

 Zračne
 29. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi